Trillingazaleasläktet (Elliottia) är ett växtsläkte i familjen ljungväxter med 4 arter. Några arter odlas som trädgårdsväxter i Sverige.

Synonymer
För vetenskapliga synonymer, se Wikispecies.

Externa länkar
Svensk Kulturväxtdatabas

Ljungväxter